Черногу́бово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Перцевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 18 км, до центра муниципального образования Слободы — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Илейкино, Становищево, Чахлово, Сторонний Крутец, Волоцкой, Бакшейка.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Черногубово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района